Celanova kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Celanova (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Celanova (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar